Биологи́ческая у́лица — улица в Октябрьском округе Липецка. Проходит от проезда Потапова до улицы Ульяны Громовой (между улицами Урожайной и Перова). Пересекает улицу Папина.

Улица проходит в бывшем колхозном саду (отсюда название). Образована 20 мая 1958 года. Имеет частную застройку.

Транспорт 
 Трол. 1, 2, 8, 9, 11; авт. 27, 30, 35, 36, 37, 300, 308, 308к, 315, 321, 323, 323а, 328, 330, 347, 348, 351, 352, 353, 367, 392, ост.: «Ул. Юных Натуралистов».

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города. — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 Справочный материал для милиционера по городу Липецку. — Липецк: изд-во «Ленинское знамя», 1968.
 

Улицы Липецка
Октябрьский округ Липецка